Leksands IF je profesionální švédský hokejový tým. Byl založen v roce 1919. Nyní hraje opět nejvyšší soutěž, kde strávil celkem 54 sezón. V letošní sezoně 2021-22 je také poprvé účastníkem Hokejová liga mistrů.

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Leksand
Sport v Leksandu